Per Le teste scambiate si può intendere:
 Le teste scambiate (titolo originale tedesco: Die vertauschten Köpfe) – racconto di Thomas Mann
 Le teste scambiate – romanzo di Emanuela Nava
 Le teste scambiate – opera lirica su libretto di Anna Mila Giubertone e musica di Franco Mannino